Gypsy – singel Shakiry
 Gypsy – singel Fleetwood Mac
 Gypsy – amerykański serial telewizyjny
Gypsy – amerykański musical
Gypsy – amerykański film, adaptacja musicalu
 Gypsy – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky
 Gypsy – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Luizjana
 Gypsy – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oklahoma
 Gypsy – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia Zachodnia

Zobacz też 
 Romowie
 Cyganka
 Gypsy Sun and Rainbows - zespół Jimiego Hendrixa